

Geografia

Idrografia 
 Fiumara – nome comune per indicare un tipo di corso d'acqua
Fiumara d'Agrò – Sicilia
Fiumara Amendolea – Calabria
Fiumara Assi – Calabria
Fiumara di Atella – Basilicata
Fiumara di Modica – Sicilia

Località 
 Fiumara – comune dell'Italia in provincia di Reggio Calabria.
 Fiumara – frazione  di Barletta.
 Fiumara – frazione  di San Piero Patti in provincia di Messina
 Fiumara – frazione di Montagnareale in provincia di Messina
 Fiumara – quartiere di Genova

Altro 
 Edizioni Fiumara – casa editrice del passato, sita in via Pier della Francesca 6 a Milano.